Корси — иранский традиционный предмет домашнего обихода, аналогичный японскому котацу.

Фамилия 
Корси () — итальянская фамилия.

 Известные носители
 Корси, Джованни (1827—1889) — итальянский певец-баритон и педагог.
 Корси, Козимо Барнаба (1798—1870) — итальянский куриальный кардинал, доктор обоих прав.
 Корси, Кристиана (1976—2016) — итальянская тхэквондистка.
 Корси, Якопо (1561—1602) — флорентийский дворянин, покровитель искусств, один из основоположников жанра оперы.

Топоним 
 Корси () — коммуна в регионе Пикардия (Франция).